De Internationale sluitingsprijs is een veldrit die sinds 1995 jaarlijks wordt georganiseerd in de Belgische gemeente Oostmalle. Het is traditioneel de laatste veldrit van het seizoen die meetelt voor een klassement. De edities vanaf 2015 stonden evenwel niet op de kalender van de klassementen.

Erelijst

Mannen elite

Vrouwen elite

Externe link 
  Officiële website Sluitingsprijs

Veldrit in Vlaanderen
Sport in Malle
Sportevenement in Antwerpen (provincie)